El nombre José María Sánchez Silva puede referirse a varias personas:

 José María Sánchez-Silva y García-Morales (1911-2002), periodista y novelista para público infantil.
 José María Sánchez Silva, Teniente coronel del Cuerpo Jurídico-Militar del Ejército español. Manifestó públicamente su condición de homosexual en la década de 2000.
 José María Sánchez Silva, periodista anarquista de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.